Gminy w USA:
 Cotton (ang. Cotton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 Cotton (ang. Cotton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cotton (ang. Cotton County) – w stanie Oklahoma
W Wielkiej Brytanii:
 Cotton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Cotton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
Inne:
 Cotton – bawełna